Cypselomorphae — таксономічна клада птахів, що включає ряди дрімлюгоподібні (Caprimulgiformes) і серпокрильцеподібні (Apodiformes) та низку базальних викопних форм, що відомі з палеоцену-еоцену.

Систематика 
Базальні і невирішені форми:
 Archaeotrogonidae
 Eocypselus
 Paraprefica
 Hassiavis
 Parvicuculus ?
 Procuculus ?
 Protocypselomorphus

Сучасні родини:
 Aegothelidae
 Caprimulgidae
 Nyctibiidae
 Podargidae
 Steatornithidae
 Hemiprocnidae
 Apodidae
 Trochilidae

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Prum, R.O. et al. (2015)

Примітки

Посилання 
 Haaramo, Mikko (2006): Mikko's Phylogeny Archive: "Caprimulgiformes" - Nightjars. Version of 2006-MAY-11. Retrieved 2007-NOV-08.

Кілегруді
Систематика птахів